Чанд (चंद, Chand) — середньовічна монархічна держава, що існувала на території регіону Кумаон індійського штату Уттаракханд з 11 по 18 століття.
 Дгіан Чанд, Дхиан Чанд Баис (англ. Dhyan Chand Bais; 28 серпня 1905, Аллахабад, Уттар-Прадеш, Індія — 3 грудня 1979, Делі, Індія — індійський спортсмен.
 Чанд-Баорі, Чанд Баорі (гінді चाँद बावड़ी) — стародавня східчаста криниця, що побудована між IX і XI століттями біля храму в містечку Абханері.
 Рохіт Чанд, Рохіт Чанд Тхакурі (неп. रोहित चन्द; 1 березня 1992, Суркхет) — непальський футболіст.
 Чанд Бардай (*चंदबरदाई, 30 вересня 1149—1200) — індійський поет, автор епічної поеми «Прітхвірадж-расо».
 Чанд Каур (1802 — 11 червня 1842) — правителька держави Сикхів.
 Роган Чанд (англ. Rohan Chand; нар. 21 березня 2000(20000321), Нью-Йорк, США) — американський актор.